Леони́д Валенти́нович За́йцев (род. 27 августа 1960, СССР, Москва) — российский архитектор, дизайнер.

Биография 
Леонид Зайцев родился в Москве, в семье служащих. После окончания школы поступил в МАРХИ.в 1980 году году перевелся в МИИТ на строительный факультет.

С началом перестройки занялся мебельным бизнесом, создав и возглавив компанию ROSTLINK .

организатор и руководитель интерьерного мебельного салона «R-студия», галереи Provasi, архитектурного бюро «R-студия-дизайн», строительной компании «Ростлинк-строй». владелец ресторана "I FIORI" на Новом Арбате который позже был продан    «NOVIKOV GROUP» Аркадия Новикова. совладелец шоу–рума DECORUM.

был номинирован на премию Архип 2006, лауреат премии FIDexpo (2001—2005).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании Ростлинк
 Шоу–рум DECORUM
 Шоу–рум DECORUM в Instagram
 "Проект Мечты" часть 1 с Леонидом Зайцевым
 "Проект Мечты" часть 2 с Леонидом Зайцевым
 Дом Леонида Зайцева в Переделкино
 Интервью для журнала SALON-interior
 Совладелец шоу–рума DECORUM рассказывает о моде на американский стиль в интерьере

Архитекторы Российской Федерации
Архитекторы Москвы
Выпускники МАРХИ